Walk Away Renée peut faire référence à:

 Walk away Renée!, film de Jonathan Caouette de 2012 ;
 Walk Away Renée, chanson de 1966 du groupe The Left Banke.